De periode 2581 t/m 2590 bevat 22 zonsverduisteringen. Deze zijn onderverdeeld in de volgende typen:
7 totale
6 ringvormige
0 hybride
9 gedeeltelijke

Overzicht
Onderstaand overzicht bevat alle details van deze zonsverduisteringen.

Legenda

Zie ook 
 Lijst van zonsverduisteringen

Lijsten van zonsverduisteringen